Cancelliere federale della Germania (cancelliere della Repubblica Federale Tedesca o, dal 1949 al 1990, Germania Ovest) – titolo del capo del governo tedesco dal 1945
Cancelliere del Reich – titolo del capo del governo tedesco durante l'Impero tedesco (1871-1918), la Repubblica di Weimar (1919-1933) e il Terzo Reich nazista (1933-1945)

Pagine correlate 
Cancellieri della Germania